Egem bezeichnet:
 Egem (Ostflandern), einen Weiler im Ortsteil Bambrugge, in der Gemeinde Erpe-Mere
 Egem (Westflandern), einen Ortsteil der Gemeinde Pittem